Nuka :
 Nuka (rivière),  cours d'eau d'Alaska

Voir aussi
 Nuku Hiva,  île de l’archipel des Marquises